Архикафедральный собор Святого Юра — главный грекокатолический собор Львова, главная святыня Украинской грекокатолической церкви. На его территории долгое время находилась резиденция митрополитов УГКЦ. Расположен на площади Святого Юра, 5.

История 

Первый храм находился на горе, впоследствии названной Святоюрской, ещё в княжеские времена. Православный деревянный храм и оборонный монастырь были построены при князе Льве Даниловиче около 1280 года. После уничтожения обоих сооружений польским королём Казимиром III (1340) на этом месте был возведён в 1363—1437 годах новый православный храм — каменный трёхапсидный храм-базилика в византийском стиле.

Святоюрский собор, сооружённый в 1744—1770 годах, представляет собой классический образец архитектуры периода барокко. Строительство было начато в 1744 году по проекту Бернарда Меретина, после смерти которого работами руководил С. Фесингер (до 1764). Отделочные работы закончены в 1772 году. На фасаде находятся скульптуры работы Иоганна Пинзеля; интерьер украсили скульпторы С. Фесингер и М. Филевич, художники Л. Долинский и Ю. Радивиловский.

Напротив собора расположены палаты грекокатолического митрополита (1772, архитектор К. Фесингер). Вокруг палат находятся капитульные дома (XIX в.) и изгородь с двумя воротами (1765). Во дворе построена колокольня (1865). К комплексу примыкает сад собора Святого Юра.

Со времени своей постройки храм принадлежал униатскому ордену василиан, а в 1816 году здесь разместился грекокатолический архиепископ. В 1946 году собор был передан Русской православной церкви; в 1990 году возвращён УГКЦ. В апреле 1991 года сюда вернулся глава УГКЦ кардинал Мирослав-Иоанн Любачивский. В августе — сентябре 1992 года в крипте собора рядом с гробницами митрополитов Андрея Шептицкого (1865—1944) и Сильвестра Сембратовича (1836—1898) похоронены останки кардинала Иосифа Слипого (1892—1984). Ранее на территории первой церкви на Святоюрской горе были захоронены останки князя Ярослава Осмомысла.

См. также 
 Церковь Святого Юра (Дрогобыч)
 Святоюрский процесс

Ссылки 
 Собор Святого Юра.3D Панорамы

Соборы Украины
Грекокатолические храмы Львова
Достопримечательности Львова
Львов
Храмы УГКЦ
Здания и сооружения, заложенные в 1744 году
Здания и сооружения, построенные в 1762 году